Americana (muziek), een muziekstijl
Americana (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Americana (The Offspring), een album van The Offspring uit 1998
Americana (Neil Young), een album van Neil Young uit 2012
Americana (roman), een roman uit 1971 van de Amerikaanse schrijver Don DeLillo 
Americana (2012), een Amerikaanse televisiereeks uit 2012
Americana (2016), Amerikaanse film uit 2016